Die Nemzeti Bajnokság 1988/89 war die 88. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Meister wurde zum elften Mal Honvéd Budapest.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Im Falle eines Unentschiedens wurde ein Elfmeterschießen ausgetragen, dessen Sieger einen weiteren Punkt erhielt. Die beiden Letztplatzierten mussten absteigen, die beiden davor platzierten Mannschaften zwei Relegationsspiele mit Hin- und Rückspiel bestreiten.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 

|}

Dadurch sicherten sich Haladás und Vasas den Klassenverbleib.

Weblinks 
 Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf magyarfutball.hu (ungarisch)

1989
Fußballsaison 1988/89